Віньо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхня Гаронна
 Віньо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез